Die folgende Auflistung zeigt alle Ergebnisse des 3/4 Nations Cups im Fraueneishockey zwischen 1996 und 2018.

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Austragung 1996 
Der 3 Nations Cup 1996 war die erste Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 20. und 27. Oktober 1996 mit Ausnahme einer Partie, die in den Vereinigten Staaten gespielt wurde, in der kanadischen Ontario statt. Den Titel sicherte sich die kanadische Auswahl durch einen 1:0-Finalsieg über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finale

Austragung 1997 
Der 3 Nations Cup 1997 war die zweite Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 13. und 20. Dezember 1997 in Lake Placid im US-Bundesstaat New York statt. Ebenso wurde in Vermont und der kanadischen Provinz Ontario und Vereinigten Staaten gespielt. Den Titel sicherte sich erstmals die US-amerikanische Auswahl durch einen 3:0-Finalsieg über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finale

Austragung 1998 
Der 3 Nations Cup 1998 war die dritte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 10. und 16. Dezember 1998 im finnischen Kuortane statt. Den Titel sicherte sich zum zweiten Mal die kanadische Auswahl, die alle vier Turnierspiele gewinnen konnte.

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Austragung 1999 
Der 3 Nations Cup 1999 war die vierte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 28. November 1999 und 5. Januar 2000 in Lake Placid in Montreal und Sherbrooke in der kanadischen Provinz Québec statt. Den Titel sicherte sich zum dritten Mal die kanadische Auswahl durch einen 3:2-Finalsieg nach Penaltyschießen über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finale

Austragung 2000 
Der 4 Nations Cup 2000 war die fünfte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 7. und 11. November 2000 in Provo im US-Bundesstaat Utah statt. Gespielt wurde in der Peaks Ice Arena, die auch als Spielort für die Olympischen Winterspiele 2002 diente. Schweden nahm erstmals am Wettbewerb teil und erhöhte das Teilnehmerfeld damit auf vier Mannschaften. Den Titel sicherte sich zum vierten Mal die kanadische Auswahl durch einen 2:0-Finalsieg über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2001 
Der 4 Nations Cup 2001 war die sechste Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 2. und 7. November 2001 in zahlreichen finnischen Städten statt. Aufgrund der Terroranschläge am 11. September 2001 verzichteten die Vereinigten Staaten einmalig auf eine Teilnahme. Den Titel sicherte sich zum fünften Mal die kanadische Auswahl, die alle vier Turnierspiele gewinnen konnte.

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Austragung 2002 
Der 4 Nations Cup 2002 war die siebte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 6. und 10. November 2002 in Kitchener in der kanadischen Provinz Ontario statt. Eine Partie wurde in Mississauga ausgetragen. Den Titel sicherte sich zum sechsten Mal die kanadische Auswahl durch einen 4:2-Finalsieg über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2003 
Der 4 Nations Cup 2003 war die achte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 5. und 9. November 2003 in der schwedischen Gemeinde Skövde statt. Den Titel sicherte sich zum zweiten Mal die US-amerikanische Auswahl durch einen 2:1-Finalsieg nach Penaltyschießen über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 

Finale

Austragung 2004 
Der 4 Nations Cup 2004 war die neunte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 10. und 14. November 2004 in Lake Placid im US-Bundesstaat New York statt. Eine Begegnung wurde in Burlington im Bundesstaat Vermont ausgetragen. Den Titel sicherte sich zum siebten Mal die kanadische Auswahl durch einen 2:1-Finalsieg über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2005 
Der 4 Nations Cup 2005 war die zehnte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 31. August und 4. September 2005 im finnischen Hämeenlinna statt. Zwei der acht Partien wurden in Salo und Tampere ausgetragen. Den Titel sicherte sich zum achten Mal die kanadische Auswahl durch einen 2:1-Finalsieg über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTN = Niederlagen nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2006 
Der 4 Nations Cup 2006 war die elfte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 7. und 11. November 2006 in Kitchener in der kanadischen Provinz Ontario statt. Den Titel sicherte sich zum neunten Mal die kanadische Auswahl durch einen 5:2-Finalsieg über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTN = Niederlagen nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2007 
Der 4 Nations Cup 2007 war die zwölfte Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 7. und 11. November 2007 in der schwedischen Stadt Leksand statt. Den Titel sicherte sich zum zehnten Mal die kanadische Auswahl durch einen 2:0-Finalsieg über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 

Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2008 
Der 4 Nations Cup 2008 war die 13. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 4. und 9. November 2008 in Lake Placid im US-Bundesstaat New York statt. Den Titel sicherte sich zum dritten Mal die US-amerikanische Auswahl durch einen 3:2-Finalsieg nach Penaltyschießen über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2009 
Der 4 Nations Cup 2009 war die 14. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 3. und 7. November 2009 in zahlreichen finnischen Städten statt. Den Titel sicherte sich zum elften Mal die kanadische Auswahl durch einen 5:1-Finalsieg über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2010 
Der 4 Nations Cup 2010 war die 15. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 9. und 13. November 2010 in kanadischen Provinz Neufundland und Labrador statt. Die Spielorte waren St. John’s und Clarenville. Den Titel sicherte sich zum zwölften Mal die kanadische Auswahl durch einen 3:2-Finalsieg nach Verlängerung über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2011 
Der 4 Nations Cup 2011 war die 16. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 9. und 13. November 2011 in der schwedischen Stadt Nyköping statt. Den Titel sicherte sich zum vierten Mal die US-amerikanische Auswahl durch einen 4:3-Finalsieg nach Penaltyschießen über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2012 
Der 4 Nations Cup 2012 war die 17. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 6. und 10. November 2012 in der finnischen Stadt Vantaa statt. Zwei der acht Partien wurden allerdings im benachbarten Kerava ausgetragen. Den Titel sicherte sich zum fünften Mal die US-amerikanische Auswahl durch einen 3:0-Finalsieg über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2013 
Der 4 Nations Cup 2013 war die 18. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 5. und 9. November 2013 in Lake Placid im US-Bundesstaat New York statt. Den Titel sicherte sich zum 13. Mal die kanadische Auswahl durch einen 6:3-Finalsieg über Finnland. Es war das erste Mal – mit Ausnahme des Jahres 2001 als die Vereinigten Staaten nicht teilnahmen –, dass nicht Kanada und die Vereinigten Staaten den Turniersieg unter sich ausmachten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2014 
Der 4 Nations Cup 2014 war die 19. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 4. und 8. November 2014 in Kamloops in der kanadischen Provinz British Columbia statt. Den Titel sicherte sich zum 14. Mal die kanadische Auswahl durch einen 3:2-Finalsieg nach Penaltyschießen über die Vereinigten Staaten.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 

Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2015 
Der 4 Nations Cup 2015 war die 20. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 4. und 8. November 2015 in der schwedischen Gemeinde Sundsvall statt. Den Titel sicherte sich zum sechsten Mal die US-amerikanische Auswahl durch einen 3:2-Finalsieg nach Verlängerung über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 

Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2016 
Der 4 Nations Cup 2016 war die 21. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 1. und 5. November 2016 in den finnischen Städten Vierumäki und Järvenpää statt. Zudem wurde eine Partie im benachbarten Kerava ausgetragen. Den Titel sicherte sich zum siebten Mal die US-amerikanische Auswahl durch einen 5:3-Finalsieg über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2017 
Der 4 Nations Cup 2017 war die 22. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 7. und 12. November 2017 in Wesley Chapel und Tampa im US-Bundesstaat Florida statt. Den Titel sicherte sich zum achten Mal die US-amerikanische Auswahl durch einen 5:1-Finalsieg über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Austragung 2018 
Der 4 Nations Cup 2018 war die 23. Austragung des Wettbewerbs und fand zwischen dem 6. und 10. November 2018 in Saskatoon in der kanadischen Provinz Saskatchewan statt. Den Titel sicherte sich zum neunten Mal die US-amerikanische Auswahl durch einen 5:2-Finalsieg über Kanada.

Vorrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Finalrunde 
Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 

 3/4 Nations Cup bei whockey.com
 

 Austragungen